Bufet (česká výslovnost [bifé] podle původní francouzské výslovnosti i [bufet] podle pravopisu) může být :

 Bufet (rychlé občerstvení) – místnost, jídelna, stánek, gastronomické zařízení pro rychlé občerstvení
 bufetový vůz – speciální železniční vůz se zařízením pro rychlé občerstvení
 stůl s občerstvením (obvykle studeným) např. při recepci nebo na konferenci apod.
 starší název pro kuchyňskou skříň, synonymum pro slovo kredenc

Příjmení:

 Warren Buffett
 Jean Dubuffet

Literatura 
 Akademický slovník cizích slov A-Ž

Reference

Externí odkazy